Івра́к-е-Маллейра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Пуатьє, 26 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 564,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Іврак-е-Маллейран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іврак-е-Маллейран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Іврак-е-Маллейран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта